Con el término Wonderful pueden conocerse:

Música 
 Wonderful canción del grupo estadounidense The Beach Boys de 1967.
 Wonderful canción de Annie Lennox.
 Wonderful Wonderful álbum del grupo estadounidense The Killers de 2017.